Sonoma kan avse:

Sonoma County – ett county i norra Kalifornien
Sonoma, Kalifornien – en stad varefter countyt är döpt
Sonoma Mountain – ett berg
Sonoma State University – beläget i Rohnert Park, Sonoma County, Kalifornien
Sonoma Raceway – en amerikansk racerbana i Sonoma, Kalifornien
 Sonoma (djur) – ett släkte av skalbaggar